

Сент-Клер — місто, штат Мічиган
 Сент-Клер — місто, штат Міннесота
 Сент-Клер — місто, штат Пенсільванія
 Сент-Клер Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія

Див. також 
 Анрі Етьєн Сент-Клер Девіль